AO, Ao eller ao kan avse:

 AO – ett skolämne som kan finnas i gymnasieskolorna i Sverige, se Arbetslivsorientering
 AO – ett index över lufttrycksvariationer norr om den tjugonde breddgraden, se Arktisk oscillation
 A–O  en teknisk konstruktion som mäter och korrigerar snabbt varierande optisk distorsion, se Adaptiv optik 
 A och O, ett svenskt uttryck härrört från Alfa och Omega
 AO – ISO 3166-1 alpha-2-koden för Angola
 .ao – nationella toppdomänen för Angola